Monte Palavas – montagna delle Alpi Cozie
 Palavas-les-Flots – comune francese